Lišček je lahko:

 ptica pevka (Carduelis carduelis)
 stenica iz družine talnih stenic (Tritomegas bicolor)